Jealous (canção de Beyoncé)
 Jealous (canção de Nick Jonas)
 "Jealous Guy" - canção de John Lennon

Desambiguação